gmina Milanówek – gmina miejska, powiat grodziski, woj. mazowieckie
dawne gminy:
 gmina Milanówek (początkowo gmina Letnisko-Milanówek) – dawna gmina wiejska, powiat błoński/grodziskomazowiecki, woj. warszawskie